Храм Свято́го Серафи́ма Саро́вского — приходской храм Анапского благочиния Новороссийской епархии Русской православной церкви в городе Анапе Краснодарского края.

Расположен по адресу: улица Маяковского, 111-В.

История 
В 1964 году, во времена хрущёвских гонений на церковь, анапский храм Онуфрия Великого был закрыт властями. По инициативе церковной общины, не смирившейся с потерей храма, был организован сбор средств среди населения Анапского района; собранные пожертвования позволили общине приобрести жилой дом на ул. Гребенской, в котором была устроена новая церковь (молитвенный дом) святого Онуфрия Великого. Эта церковь оставалась единственной действующей церковью на территории Анапского района в течение почти 30 лет.

После возвращения прежнего здания Свято-Онуфриевского храма верующим (1991 год) храм на улице Гребенской был переосвящен в честь преподобного Серафима Саровского (21 июля 1992 года).

12 марта 2014 года в связи с открытием новопостроенного храма по ул. Маяковского (район Южного рынка) церковь на ул. Гребенской была переосвящена в честь иконы Божией Матери «Умиление», келейной иконы преподобного Серафима Саровского.

Храм Серафима Саровского в Анапе 

В декабре 2005 года было начато строительство нового большого храма Серафима Саровского в Анапе. В строительстве был выдержан ориентир на псковско-новгородский стиль (XII—XIV века) По состоянию на лето 2015 года — храм достроен, ведутся работы по росписи и обустройству интерьера храма.

Первое богослужение в новом храме состоялось на праздник Рождества Христова (7 января) в 2014 году. С этого времени храм ведет полноценную богослужебную жизнь. Также ведется активная просветительская, молодёжная, социальная деятельность.

При храме действует Православная библиотека святых Кирилла и Мефодия, воскресная школа (детская и для взрослых), православное молодёжное объединение «Круг». Широкое поле деятельности охватывает приходская служба милосердия: волонтерский корпус (уход за немощными на дому), склад вещевой помощи «Каритас», работа с беженцами с Украины, центр поддержки семьи и материнства, а также беседы со священником, медицинские, психологические и юридические консультации для нуждающихся.

Храм завершает строительство и оснащение Дома Милосердия — социального приюта полного пансиона для одиноких немощных граждан.

Настоятели храма 
 протоиерей Валентин Строков (1992—?)
 протоиерей Григорий Краснюк (?—1995)
 иерей Владимир Святов (1995—1997)
 протоиерей Александр Карпенко (c 1997 года)

См. также 
 Храм Святого Онуфрия Великого (Анапа)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт храма Серафима Саровского в Анапе
 Официальная группа храма Серафима Саровского в Анапе ВКонтакте
 Панорама внутреннего вида храма Серафима Саровского в Анапе и краткая история храма
 Установка куполов нового храма Серафима Саровского в Анапе 10 апреля 2009 года: фотогалерея и видеозапись

Литература 
 

Серафима
Анапа
Анапа
Храмы, построенные в 2014 году в России
Здания и сооружения, заложенные в 2004 году
2014 год в Краснодарском крае